Code
NRT est un code, qui signifie :
 .

NRT est un sigle, qui peut désigner : 
 La Nouvelle Revue théologique, une revue de théologie publiée par les jésuites de Belgique.
 Un National Recreation Trail, un sentier classé aux États-Unis.

Code IATA des aéroports